Артеага (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Gautéguiz de Arteaga en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи
Города Бискайи